Vargem Bonita, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais
 Vargem Bonita, comune brasiliano dello Stato di Santa Catarina